Saint-Claude, Guadelupa
 Saint-Claude, Jura